Dolomiten bezeichnet
 Dolomiten, Gebirgskette der Südlichen Kalkalpen in Italien
 Brenta (Gebirge), Brentner Dolomiten (Dolomiti di Brenta) im Trentino
 Friauler Dolomiten, Südostteil der Dolomiten in Italien
 Lienzer Dolomiten bzw. Drauzug, südlicher Rest der Nördlichen Kalkalpen
 Lukanische Dolomiten (it.: Dolomiti lucane), eine Berggruppe in der Region Basilikata, Italien
 Pragser Dolomiten, Berggruppe der Dolomiten in Südtirol, Italien
 Sextner Dolomiten, nordöstlichste Gebirgsgruppe der Dolomiten und Naturpark
 Pinzgauer Dolomiten, lokaler Name für die Loferer und Leoganger Steinberge
 Dolomiten (Zeitung), deutschsprachige Südtiroler Tageszeitung

Die Dolomiten sind namengebend für die Dolomiten-Höhenwege.

Dolomiten ist der Zusatzname folgender Pflanzenarten:
 Dolomiten-Fingerkraut (Potentilla nitida), Pflanzenart aus der Gattung der Fingerkräuter
 Dolomiten-Hauswurz (Sempervivum dolomiticum), klein- bis mittelrosettige Hauswurzart

Siehe auch:
 Dolomit
 Dolomiti